Sneh ist der Familienname folgender Personen:

 Efraim Sneh (* 1944), israelischer Politiker und Arzt
 Mosche Sneh (1909–1972), israelischer Politiker und Militär